Ganesan ist der Familienname folgender Personen:

 Arumugamangalam Venkatachalam Ganesan (* 1935), indischer Verwaltungsbeamter und Mitglied des WTO Appellate Body
 Gemini Ganesan (1919–2005), indischer Schauspieler
 Nadesan Ganesan († 2015), singapurischer Sportfunktionär
 Sivaji Ganesan (1927–2001), indischer Filmschauspieler
 Venkatraman Ganesan (* 1985), deutscher Cricket-Spieler